Timoner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Francisco Timoner (* 1956), philippinischer Geistlicher, Ordensmeister der Dominikaner 
 Guillermo Timoner (* 1926), spanischer Radrennfahrer
 Ondi Timoner, US-amerikanische Regisseurin